Сараландж  — села у Вірменії:

 Сараландж (Арагацотн) — у марзі (області) Арагацотн.
 Сараландж (Гадрут) — у Гадрутському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Сараландж (Котайк) — у марзі Котайк.
 Сараландж (Лорі) — у марзі Лорі.
 Сараландж (Ширак) — у марзі Ширак.